Assaí — município do estado do Paraná, Brasil
 Assaí Atacadista — rede de atacado pertencente ao Grupo Casino

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de organizações